Гришкино — название населённых пунктов в России:

 Гришкино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Гришкино — село в Череповецком районе Вологодской области, Воскресенское сельское поселение.
 Гришкино — село в Череповецком районе Вологодской области, Коротовское сельское поселение.
 Гришкино — деревня в Тужинском районе Кировской области.
 Гришкино — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Гришкино — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Гришкино — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Гришкино — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Гришкино — деревня в Косинском районе Пермского края.
 Гришкино — деревня в Мамадышском районе Татарстана.
 Гришкино — деревня в Мензелинском районе Татарстана.
 Гришкино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Гришкино — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Гришкино — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Гришкино — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Гришкино — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Гришкино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Гришкино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Гришкино — село в Чаинском районе Томской области.
 Гришкино — деревня в Козловском районе Чувашии.
 Гришкино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Старое Гришкино